Le Dindon – cortometraggio del 1913 diretto da Henri Pouctal
Le Dindon – film del 1951 diretto da Claude Barma
Le Dindon – film tv del 1986 diretto da Pierre Badel
Le Dindon – film tv del 2003 diretto da Don Kent